John Frazer est un nom pouvant désigner:

 (1812-1872), géologue et professeur américain
 (1827-1906), général confédéré américain
 (1827-1884), homme politique australien
 (1901-1927), joueur anglais de cricket
John Frazer (né en 1945), architecte anglais
 (né en 1956), joueur australien de football australien

Voir aussi
 (né en 1944), superviseur américain d'effets spéciaux

Frazer, John